Последний, 54-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 марта по 2 ноября 1991 года. Победителем стал московский ЦСКА (седьмой чемпионский титул).

Команды — участницы 

В связи с тем, что в предыдущем чемпионате участвовало всего 13 команд, к участию в высшей лиге были допущены три лучшие команды из первой лиги: «Спартак» Владикавказ, «Пахтакор» Ташкент, «Металлург» Запорожье, а также «Локомотив» Москва, победивший в стыковых матчах «Ротор» Волгоград.

Составы команд 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1991 (составы)

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига на footballfacts.ru
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1991
1991